Оксово — название населённых пунктов в России:

 Оксово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Оксово — деревня в Угличском районе Ярославской области.